Herrenwiesenbach ist ein Gewässername:

 Herrenwiesenbach (Barbarabach), rechter Oberlauf des Barbarabachs (zur Fils) bei Gingen an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Herrenwiesenbach (Wanne), linker Zufluss der Wanne gegenüber Breitenbruch, Stadt Arnsberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Herrenwiesenbach (Zaber), am Oberlauf Ruitbach, rechter Zufluss der Zaber bei Botenheim, Stadt Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Herrenbach
 Wiesenbach